Bulgarije
Bogdanovo (Boergas), dorp in de gemeente Sredets, oblast Boergas
Bogdanovo (Sliven), dorp in de gemeente Nova Zagora, oblast Sliven

Polen
 Bogdanowo (Oborniki)
 Bogdanowo (Wągrowiec)